Arzen kan syfta på följande:
 Erzurum, en stad i Turkiet
 Erzen, ett vattendrag i Albanien
 Arzew, en ort i Algeriet